Bieg mężczyzn na dystansie 50 km stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 22 lutego. Wzięło w nim udział 73 zawodników z 29 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Bjørn Dæhlie.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992